De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor het prinsbisdom Hildesheim, waar men in maart 1631 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1631
Hildesheim